Коэффициент Сортино — показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии.

Коэффициент Сортино рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако вместо волатильности портфеля используется так называемая «волатильность вниз». В этом случае волатильность рассчитывается по доходностям ниже минимального допустимого уровня доходности портфеля (MAR).

Расчет коэффициента 
,

где:
  — средняя доходность портфеля,
  — минимально допустимый уровень доходности портфеля,
  — «волатильность вниз»:

 .

См. также 
 Коэффициент Бета
 Коэффициент Шарпа
 Коэффициент Трейнора

Ссылки 
 Коэффициент Сортино на ресурсе Investopedia

Портфельные инвестиции
Финансовые показатели